Dürrental heißen Täler:
 Dürrental, Tal des Schinderbach (Fils), linker Zufluss der Fils in Deggingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Dürrental, linkes Nebental des Speyerbachs bei Dörrental (!), Stadt Lambrecht, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Dürrental, Tal des Dürrentalbach (Eußerbach) bei Eußerthal, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Dürrenbach
 Dürrentalbach